Адели́на — женское имя германского происхождения. Имя возводится к древневерхненемецкому слову «adal» в значении благородный. Имеет мужской вариант Аделин ().

В. А. Никонов считал, что Аделина, как и Адель, это были производные формы от Аделаида. На 1988 год имя в СССР было редким. В литературе известен персонаж Леди Аделина из поэмы Дж. Байрона «Дон Жуан».

Католические именины: 2 сентября, 20 октября.

Иноязычные варианты

Примечания 

Женские имена
Имена германского происхождения
Страницы значений:Тёзки